Present oder Présent steht für:

 Present (Album), Studioalbum der britischen Progressive-Rock-Band Van der Graaf Generator (2005)
 Present (Band), belgische Avantgarde-Rock-Gruppe
 Présent, französische Tageszeitung

Siehe auch:
 Präsent